Bob Delaney puede referirse a:

 Bob Delaney (árbitro), árbitro de baloncesto de la NBA.
 Bob Delaney (político), político canadiense.